Фо́рсберг () — фамилия шведского происхождения.

Известные носители 
 Форсберг, Антон (род. 1992) — шведский хоккеист, вратарь.
 Форсберг, Кристиан (род. 1986) — норвежский хоккеист.
 Форсберг, Лола (род. 1999) — американская киноактриса.
 Форсберг, Магдалена (в девичестве — Валлин; род. 1967) — шведская лыжница и биатлонистка, многократная чемпионка мира по биатлону.
 Форсберг, Моника (род. 1950) — шведская певица, поэт-песенник, актриса.
 Форсберг, Петер (род. 1973) — шведский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Форсберг, Филип (род. 1994) — шведский хоккеист.
 Форсберг, Фред (1944—2021) — игрок в американский футбол.
 Форсберг, Хенрик (род. 1967) — шведский лыжник и биатлонист, супруг Магдалены Форсберг.
 Форсберг, Эмиль (род. 1991) — шведский футболист.
 Куортон (настоящее имя — Томас Форсберг) — шведский музыкант.